Tortúra, kínzások sorozata
Tortúra (1987), Stephen King regénye
Tortúra (1990), Rob Reiner filmje
Tortúra téli teljesítménytúra a Bükk-vidéken
Tor-túra (2005), Biran Levant filmje
Tor-túra 2. (2007), Steve Carr filmje